MacKenzie MacEachern, aussi orthographié Mackenzie MacEachern, (né le  à Bloomfield Hills, au Michigan, aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie  
MacEachern débute avec les Wolverines de l'Université du Michigan pendant la saison 2013-2014. En 2016, il commence sa carrière professionnelle avec les Wolves de Chicago, club-école des Blues de Saint-Louis, équipe qui l'avait repêché en 2012 au  rang.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010|| Brother Rice High|| USHS|| 
|-
|2010-2011|| Brother Rice High|| USHS|| 30|| 34|| 36|| 70|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Brother Rice High|| USHS|| 29|| 42|| 48|| 90|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Steel de Chicago|| USHL|| 50|| 8|| 13|| 21|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Wolverines du Michigan|| NCAA|| 36|| 8|| 4|| 12|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Wolverines du Michigan|| NCAA|| 35|| 11|| 15|| 26|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Wolverines du Michigan|| NCAA|| 37|| 14|| 16|| 30|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017|| Wolves de Chicago|| LAH|| 55|| 5|| 6|| 11|| 8|| 10|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
|2017-2018|| Wolves de Chicago|| LAH|| 46|| 6|| 4|| 10|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 ||Rampage de San Antonio ||LAH ||33 || 9 || 7 || 16 || 18 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||29 || 3 || 2 || 5 ||10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Blues de Saint-Louis || LNH || 51 || 7 || 3 || 10 || 33 || 5 || 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2020-2021 || Blues de Saint-Louis || LNH || 21 || 1 || 1 || 2 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Blues de Saint-Louis || LNH || 14 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 47 || 12 || 13 || 25 || 51 || 18 || 6 || 7 || 13 || 6

| 115 || 11 || 8 || 19 || 55 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6

Références 

Naissance en mars 1994
Naissance à Bloomfield Hills
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Steel de Chicago
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Thunderbirds de Springfield